Дзонкавич има више значења:

 Општина Дзонкавич (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзонкавич (Дзонкавич, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику